Jipmoktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jipmoktjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725903-155377), sjö i Sorsele kommun, 
Jipmoktjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729736-155284), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn